Theilacker ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Theilacker (1898–1975), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Jörg Theilacker (* unbekannt), deutscher Autor
 Walter Theilacker (1903–1968), deutscher Chemiker und Rektor der Technischen Hochschule Hannover (1957–1958)